Conioselinum vaginatum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Spreng., och fick sitt nu gällande namn av Albert Thellung. Conioselinum vaginatum ingår i släktet ryssiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ryssiljor
vaginatum